Mit Berlin-Anhaltische Eisenbahn wird bezeichnet:
 die historische Berlin-Anhaltische Eisenbahn-Gesellschaft
 die Stammstrecke dieser Gesellschaft von Berlin über Wittenberg, Roßlau, Dessau nach Köthen (Teile der heutigen Bahnstrecken Berlin–Halle, Węgliniec–Roßlau, Trebnitz–Leipzig und Dessau–Köthen)
 die Vorortstrecke der oben erwähnten Verbindung, siehe Anhalter Vorortbahn